HMS Neptune può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Neptune (1909) – nave da battaglia
HMS Neptune (20) – incrociatore leggere della Classe Leander